Крундмаэл мак Суибни (; умер в 660) — король Айлеха (636—660) из рода .

Биография 
Крундмаэл был сыном правителя Айлеха и верховного короля Ирландии Суибне Заики, убитого в 628 году. После гибели в 636 году своего дяди Эрнайна мак Фиахная он унаследовал власть над Айлехом. Согласно трактату «Laud Synchronisms», Крундмаэл правил этим королевством двадцать четыре года.

По свидетельству исторических источников, в 637 году войско Кенел Эогайн участвовало в войне с верховным королём Ирландии Домналлом мак Аэдо из рода . В этом конфликте айлехцы были союзниками короля Ульстера Конгала Кривого и правителя Дал Риады Домналла I. Их противником была коалиция правителей-Уи Нейллов, в которую, кроме Домналла мак Аэдо, входили Келлах мак Маэл Кобо, Коналл Каэл, короли-соправители Бреги Диармайт и Блатмак мак Аэдо Слане и их брат Дунхад. В состоявшемся при Маг Рот (современной Мойре) сражении победу одержало войско Домналла мак Аэдо. Король Конгал Кривой пал на поле боя. , не упоминая имени Крундмаэла мак Суибни, также сообщают, что в один день с битвой при Маг Рот объединённый флот Кенел Эогайн и Дал Риады потерпел поражение от флота Кенел Конайлл в сражении при Сайлтире (у побережья полуострова Кинтайр). Победы при Маг Рот и Сайлтире позволили Домналлу мак Аэдо избавиться от своего главного врага, короля Конгала Кривого, и положить конец притязаниям правителей Ульстера на титул верховного короля Ирландии. С того времени Северные Уи Нейллы окончательно утвердились как доминирующая сила в северной части острова. Предполагается, что в этой войне могла участвовать только та часть Кенел Эогайн, которая составляла септ Кенел Майк Эрке, соперничавший с семьёй Крундмаэла — Кенел Ферадайг — за власть над Айлехом. Для обоснования этого мнения приводится довод, что Крундмаэл вряд ли мог заключить союз с королём Конгалом Кривым, убийцей его отца Суибне.

Единственное упоминание имени Крундмаэла мак Суибни в ирландских анналах датировано 656 годом. В записях о событиях этого года сообщается, что правитель Кенел Эогайн одержал в сражении при Флескайге победу над айргиалльским королём Куммаскахом мак Айлелло, павшим на поле боя.

Вероятно, Крундмаэл мак Суибни скончался в 660 году. Известно, что сыновьями Крундмаэла были Ферг, унаследовавший после него престол, и Маэл Туйле, отец двух айлехских монархов — Фланна и Уртуйла.

Примечания

Литература 
 

Короли Айлеха
Правители Европы VII века
Персоналии Ирландии VII века